Deux sous-marins de la Marine nationale française ont porté le nom de Ondine, d'après la créature mythologique du même nom :
 l', navire de tête de la classe Ondine, entré en service en 1928 et perdu en mer la même année ;
 l', de classe Orion, en service de 1932 à 1940.

Nom de bateau de la Marine française